Rafael Barra Sanz (España). Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). Actualmente es el director del Área de Cooperación y Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz.

Enlaces externos
Portal Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Ingenieros de caminos, canales y puertos